Николай Петрович Задерацкий (1845—1880) — русский славист, окончил курс в Киевском университете, работал учителем латинского языка, секретарём и главным деятелем Киевского отдела Славянского комитета. Сын писателя Пётра Емельяновича Задерацкого.

Для ознакомления русского населения со славянским миром Задерацкий начал в 1876 издание «Славянского ежегодника», всего было выпущено 4 издания. Кроме того, он написал биографические очерки «Иосиф Юнгман» (Киев, 1874) и «П. И. Шафарик» (Киев, 1875); перевёл «Очерк истории чешского народа» Фр. Палацкого (Киев, 1874), «Древнейшую бытовую историю славян вообще и чехов в особенности» Воцеля (Киев, 1875) и «Косово Поле», историческую повесть из эпохи покорения Сербии турками, П. Хохолушка (2 изд. Киев, 1874). Сотрудничал с журналом «Филологические записки», публиковал свои статьи в «Славянском вестнике».

Источник 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1845 году
Умершие в 1880 году
Слависты Российской империи
Лингвисты XIX века